Анкваб  () — абхазская фамилия. Известные носители:

 Анкваб, Александр Золотинскович (род. 1952) — абхазский государственный и политический деятель, третий президент Республики Абхазия.
 Анкваб, Анна Шугуговна — депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.
 Анкваб, Артур Миродович (род. 1969)— абхазский политический деятель.